(The Clairvoyant), film de Maurice Elvey (1934)
 The Clairvoyant, film d'Armand Mastroianni plus connu sous son titre français Un tueur dans la ville (1982)
 The Clairvoyant, chanson du groupe Iron Maiden (1988).

Voir aussi 

 Clairvoyance